Zabełcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Zabełcze – osiedle w Nowym Sączu